Радянська сільська рада — орган місцевого самоврядування у декількох районах України.
Існуючі
 Радянська сільська рада — Рівненська область, Млинівський район

Колишні
 Радянська сільська рада — Тернопільська область, Кременецький район. Перейменована у 2016 році у Великомлинівецьку сільську раду.
 Радянська сільська рада — колишня назва Миролюбівської сільської ради Херсонської області, Білозерського району
 Радянська сільська рада — колишня назва Придніпрянської сільської ради Полтавської області, Кобеляцького району 
 Радянська сільська рада — колишня назва Романівської сільської ради  Житомирської області, Бердичівського району